Mianem Mi-22 oznaczono w ZSRR dwa śmigłowce:
 Mi-22 (1965) – projekt śmigłowca do przewozu drużyny piechoty powstały na podstawie Mi-2.
 Mi-22 (oznaczenie NATO Hook-C) – śmigłowiec Mi-6 w wariancie dowodzenia jednostkami powietrznodesantowymi. Maszyny Mi-22 weszły do służby w roku 1975.